Yaqui, eller hiaki, är ett uto-aztekiskt språk som talas mestadels i norra Mexiko och i mindre grad i södra USA. Dess närmaste släktspråk är mayo.. Enligt Mexikos folkräkning 2010 hade yaqui 17 116 talare. Det anses vara hotat.

Språket skrivs med latinska alfabetet.

Fonologi

Konsonanter 

Källa:

Vokaler 

Källa:

Lexikon 
Räkneord 1-10 på yaqui:

Källor 

Språk i Mexiko
Språk i USA
Uto-aztekiska språk